Чеглок — многозначный термин.

Птицы 
 Чеглок — небольшая хищная птица из семейства соколиных.
 Слово «чеглок» присутствует в видовых названиях хищных птиц, относящихся роду Соколы.

Фамилия 
 Чеглок (Александр Чеглок) — литературный псевдоним А. А. Усова (1871—1942), детского писателя, путешественника, теософа.

См. также 
 Чеглоков